Eichkorn ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Eichkorn (* 1934), deutscher Priester und Esperantist
 Seppo Eichkorn (* 1956), deutscher Fußballtrainer